Florianus is een Latijnse mannelijke voornaam met de betekenis de Bloeiende. De naam kan verwijzen naar:

Florianus van Lorch (–ca. 304), heilige
Florianus (keizer) (?–276), Romeins keizer (276)
Johannes Florianus (1522 Antwerpen/4-4-1585 Beveren (Waas)), Johannes Blommaerts, predikant te Brussel en in Nederland, als ketter vermoord (zie https://dutchrevolt.leiden.edu/dutch/personen/F/Pages/florianus.aspx)

Zie ook 
Florian (voornaam)

Jongensnaam